Juan Diego puede referirse a:

Juan Diego Cuauhtlatoatzin, santo mexicano (* 1474 – † 1548);
Juan Diego, actor español (* 1942 – † 2022);
Juan Diego Botto, actor hispano-argentino (* 1975);
Juan Diego Flórez, tenor lírico-ligero peruano, (* 1973);
Juan Diego Quesada, entrenador de fútbol costarricense;
Juan Diego Mateos Reina, conocido como Juan Diego, guitarrista flamenco español (* 1969).
Juan Diego Lira, conocido como Lira, deportista chileno nacido en viña del mar ganador de la medalla de oro futbolística en la edición del año (*2014)